Joplin kan verwijzen naar:
Janis Joplin, Amerikaanse zangeres
Scott Joplin, Amerikaanse pianist en componist
Joplin (Missouri), plaats in de Verenigde Staten
Joplin (Montana), plaats in de Verenigde Staten